О́лкотт (, , ) — фамилия.

Известные носители 
 Олкотт, Генри Стил (1832—1907) — основатель и первый президент Теософского общества.
 Олкотт, Джон (1930—1986) — английский кинооператор.
 Олкотт, Луиза Мэй (1832—1888) — американская писательница.
 Олкотт, Марта (род. 1949) — американский историк и политолог.
 Олкотт, Сидней (1872—1949) — американский кинематографист.
 Олкотт, Эймос Бронсон (1799—1888) — американский писатель, отец Луизы Мэй Олкотт.
 Олкотт, Эбигейл (1800—1877) — американская активистка, мать Луизы Мэй Олкотт.

См. также

Примечания